Лищина, Богдан Николаевич
 Лищина, Сергей Богданович